Wonder Woman – fikcyjna superbohaterka z komiksów

Tytuły 
 Wonder Woman – film telewizyjny z 1974 roku
 Wonder Woman – serial telewizyjny emitowany w latach 1975-1979
 Wonder Woman – film z 2009 roku
 Wonder Woman – film z 2011 roku
 Wonder Woman – film z 2017 roku